Canariellum är ett släkte av tvåvingar. Canariellum ingår i familjen svävflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svävflugor
Canariellum